Pojem Aragonská dynastie může označovat vícero rodů a dynastií vládnoucích v Aragonském hrabství a později Aragonském království a nakonec v zemích aragonské koruny:

 Jiménezové (994–1162) – hrabství do roku 1035, poté království
 Barcelonská dynastie (1162–1410)
 Trastámarové (1412–1516)
 Habsburkové (1516–1701) – součást španělské koruny,
 Bourboni (1701–1715) – jako součást španělské koruny, poté zrušeno

Externí odkazy